«Бесноватые» (, иное название «Демоницы») — французско-бельгийский фильм ужасов 1974 года режиссёра Жана Роллена.

Сюжет 
Группа моряков изнасиловала, а затем убила двух девушек прямо на побережье моря. Духи убитых заключили сделку с дьяволом и вернулись к жизни для того, чтобы отомстить.

В ролях 
 Джоэлль Койер — Тина
 Джон Рико — капитан
 Вилли Брак — Боско
 Пол Бисцилиа — Пол
 Льева Леоне — ожившая девушка
 Патриция Херменье — ожившая девушка
 Луис Доур — Луис
 Бен Зимет — экзорцист

Производство фильма 
В ходе съёмочного процесса у создателей фильма закончились деньги и выход из положения был найден лишь благодаря оператору, который выиграл в лотерею сто тысяч франков, потраченных на продолжение съёмок. В дальнейшем съёмочная команда, в силу сюжетной необходимости фильма, на целую неделю оказалась на острове, где их единственной пищей были крабы.

Ссылки 
 Официальный сайт
 
 The Demoniacs (Blu-Ray Review) at Diabolique Magazine

 
Фильмы ужасов Франции
Фильмы ужасов Бельгии
Фильмы ужасов 1974 года
Фильмы Жана Роллена
Фильмы  Франции 1974 года
Фильмы об изнасиловании и мести
Фильмы Бельгии 1974 года
Фильмы о ведьмах
Фильмы в жанре джалло
Фильмы ужасов о клоунах
Эксплуатационное кино
Фильмы ужасов, выпущенные сразу на видеоносителях
Фильмы о моряках